Summerland (série)

Localidades

Summerland (Califórnia)

Desambiguação